Мэтт Уолш (; ) — американский актёр-комик кино и телевидения, продюсер и сценарист, один из четырёх основателей комик-труппы .

Биография 
Мэттью Пол Уолш родился 13 октября 1964 года в Чикаго, был четвёртым из семи детей Дика и Одри Уолш. В 1982 году окончил высшую школу Хинсдейл-Саут, затем поступил в , который окончил по специальности «психология», один год учился в  (Австрия). После получения образования проявил интерес к комическому актёрскому мастерству, вернувшись в родной Чикаго, играл в  и , был учеником известного преподавателя Дела Клоуза. В 1991 году познакомился с актёром , с которым стал в паре выступать на сценах в жанре стенд-ап, а позднее они и ещё два актёра, Эми Полер и , основали комик-труппу .

Впервые на телевидении появился в 1996 году (небольшая роль в фильме «Побег из этой замечательной жизни», сценарий к этой ленте также был его дебютом), на широком экране в 1998 году, с 2005 года пробует себя как продюсер, с 2010 года — как режиссёр.

По состоянию на 2012 год Мэтт Уолш живёт в Беверли-Хиллз (Калифорния) с женой Морган (свадьба в сентябре 2006 года) и ребёнком.

Избранная фильмография

Актёр на широком экране 
  — Дорожное приключение / Road Trip — фотограф-криминалист
  — Старая закалка / Old School — Уолш
 2003 —  / Death of a Dynasty — член братства
 2003 — Плохой Санта / Bad Santa — Херб (в титрах не указан)
  — Убойная парочка: Старски и Хатч / Starsky & Hutch — Эдди
 2004 — Рождество с Крэнками / Christmas with the Kranks — сосед Крэнков
  — Школа негодяев / School for Scoundrels — Уолш
  —  / Dante’s Inferno — Муссолини / репортёр FOX / сотрудник службы безопасности аэропорта (озвучивание)
  — Перемотка / Be Kind Rewind — Джулиан, полицейский
 2008 — Полупрофессионал / Semi-Pro — Отец Пэт
 2008 — Школа выживания / Drillbit Taylor — водитель-«не чайник»
 2008 — Сводные братья / Step Brothers — пьяница на корпоративе
 2008 — Низшее образование / Lower Learning — мистер Конрой
 2008 — Взрослая неожиданность / Role Models — Давит Гленкрекенский
  —  / Mystery Team — Джим
 2009 — Люблю тебя, чувак / I Love You, Man — нетерпеливый игрок в гольф
 2009 — Мальчишник в Вегасе / The Hangover — доктор Вэлш
 2009 — Продавец / The Goods: Live Hard, Sell Hard — капитан Ортис
  — Сайрус / Cyrus — Тим
 2010 — Впритык / Due Date — агент TSA
  — Третий лишний / Ted — Томас
 2012 — Миллион для чайников / The Brass Teapot — дилер антиквариата
  — Муви 43 / Movie 43 — отец Аманды (в скетче «Свидание школьников»)
 2014 — Навстречу шторму / Into the Storm — Питер
  — Другие люди / Other People — Стив
 2016 — Шпионы по соседству / Keeping Up with the Joneses — Дэн Карверстон
 2016 — Охотники за привидениями / Ghostbusters — Рурк
 2016 — Всё по новой / The Do-Over — Артур «Шеки» Шек
 2016 — Молодость по страховке / Wild Oats — Форбс
 2016 — Новогодний корпоратив / Office Christmas Party  — Эзра
 2017 — Медведь Бригсби / Brigsby Bear — Грэг Поуп
 2018 — Душа компании / Life of the Party — Дэн Майлз
 2018 — Вдовы / Widows — Кен
 2019 — Идеальное свидание / Perfect Date — Чарли Раттиган

 Актёр телевидения 
 —2004 —  / Late Night with Conan O’Brien — разные роли (в нескольких десятках выпусков)
 1996, 1997, 2000 — В субботу вечером в прямом эфире / Saturday Night Live — разные роли (в 3 выпусках, в титрах не указан)
 , 2009 — Рино 911! / Reno 911! — разные роли (в 3 эпизодах)
  —  / Dog Bites Man — Кевин Бикин (в 9 эпизодах)
 —2008 —  / Human Giant — разные роли (в 9 эпизодах)
  —  / Little Britain USA — разные роли (в 3 выпусках)
  — Игроки / Players — Брюс Фитцджеральд (в 10 эпизодах)
 2010—2011 — Сбежавшая работа / Outsourced — Джерри Стерн (в 8 эпизодах)
 2010—2011 — Жеребец / Hung — Мэтт Сэлайн (в 6 эпизодах)
 —2019 — Вице-президент / Veep — Майк Маклинток (в 65 эпизодах)

 Продюсер 
  —  / Dog Bites Man (9 эпизодов)
  — Игроки / Players (10 эпизодов)
  —  / High Road

Сценарист 
  —  / Dog Bites Man (9 эпизодов)
  —  / Human Giant (1 эпизод)
  — Игроки / Players (10 эпизодов)
  —  / High Road

Примечания

Ссылки 
 Мэтт Уолш на сайте tvguide.com
 Интервью с Мэттом Уолшем  на сайте improvresourcecenter.com, 19 июля 2006
 Интервью с Мэттом Уолшем на сайте hwcdn.libsyn.com'' Аудио 1:00:00

Стендап-комики США
Подкастеры США
Телережиссёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактёры США
Выпускники Университета Северного Иллинойса